Plusieurs navires de lUS Navy'' ont été nommés USS O'Bannon''' :
  (1919), un destroyer de la classe Wickes lancé en 1919 et retiré du service en 1936 ;
  (1942), un destroyer de la classe Fletcher lancé en 1942 et retiré du service en 1970 ;
  (1978), un destroyer de la classe Spruance lancé en 1978 et retiré du service en 2005.

O'Bannon